Скайбо́кс:

 Скайбокс — VIP-ложа на спортивных сооружениях и стадионах отдельно или выше трибун.
 Скайбокс —  объект в трёхмерной графике, играющий роль неба и горизонта.